

Стрижів — місто в Стрижівському повіті Підкарпатського воєводства
 Стрижів — гміна в Стрижівському повіті Підкарпатського воєводства
Стрижів (Стшижув) — село в гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Стшижув — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Стрижів